Мок (, ) — немецкая и французская фамилия.

Известные носители:
 Мок, Алоиз (1934—2017) — австрийский государственный и политический деятель.
 Мок, Жюль (1893—1985) — французский политик и государственный деятель.
 Мок, Лоленга (род. 1972) — датский профессиональный боксёр.
 Мок, Роберт (1914—2005) — американский гребной рулевой.

См. также 
 
 Мокк
 Та Мок